een regio van Tanzania, zie Ruvuma (regio)
een rivier aan de grens van Tanzania en Mozambique, zie Ruvuma (rivier)